Сокращение ГРВ может означать:
 Газоразрядная визуализация — регистрация и анализ свечений в газе, окружающем исследуемый объект (который может быть в том числе и биологическим), при стимуляции этого объекта высокочастотным (10—100кГц) электромагнитным полем; см. Эффект Кирлиана.
 Гибкое рабочее время — форма организации рабочего времени, при которой в определённых пределах работник может самостоятельно определять часы работы в смену.
 Теория Гирарди — Римини — Вебера — одна из теорий объективного коллапса волновой функции в квантовой механике.
 «грв.» — неправильное, но иногда используемое сокращённое обозначение украинской гривны.